Влади́мир Алекса́ндрович Са́льников (10 июня 1948, Чита — 24 июля 2015, Москва) — советский и российский живописец, видеохудожник, художественный критик, теоретик современного искусства.

Полотна Сальникова находятся в музеях и частных коллекциях России, Чехии, Польши, Швейцарии и Люксембурга.

Биография 
Родился в Чите. В 1959 году посещал изостудию свердловского Дворца пионеров. С 1959 по 1961 год занимался в Детской художественной школе при Свердловском художественном училище. С 1961 по 1966 год занимался в Художественной студии при Оренбургском отделении Союза художников РСФСР.

В 1971 году окончил графический факультет Московского полиграфического института.

Впервые выставил свои работы в 1968 году. Первая персональная выставка художника была организована в 1980 году в редакции журнала «Литературное обозрение».

Входил в Редакционный совет «Художественного журнала».

В 1997—2000 годах работал лектором Школы современного искусства Российского государственного гуманитарного университета. С 2003 года — член Института Лифшица.

Жил и работал в Москве.

Работы находятся в собраниях 
 Государственный музей В. В. Маяковского, Москва.
 Государственный центр современного искусства, Москва
 РОСИЗО министерства культуры РФ, Москва.
 Музей искусства XX века, Лодзь, Польша.
 Музей чешской литературы, Прага.
 Коллекция Великой Герцогини Люксембурга.
 Коллекция Эрика Пешлера, Швейцария.

Персональные выставки 
 1980 — «Персональная выставка». Редакция журнала «Литературное обозрение», Москва.
 1992 — «Художник и критик» (совм. с арткритиком Людмилой Луниной). Галерея «Студия 20», Москва.
 1992 — «Научение телу». Лаборатория постклассических исследований Института философии Российской Академии наук, Москва.
 1993 — «Доверчивый супруг». Галерея «Велта», Москва.
 1993 — «Man Ray. Cadeau». Лаборатория Центра современного искусства, Москва.
 1994 — «Остролистовый лес» — «Holliwood». Галерея «Студия 20», Москва.
 1994 — «Племянница художника Гитлера». Галерея «Obscuri Viri», Москва.
 1994 — «Племянница художника Гитлера». Институт современного искусства, Санкт-Петербург.
 1997 — «Стиль жизни — путешествие. Пирамида» (совм. с Ниной Котел). Галерея «Юнион», Москва.
 1999 — «Ландшафт консервированный. На руинах жанра». Галерея «Юнион», Москва.
 2018 — «Владимир Сальников. Спасение пространств». Московский музей современного искусства. Москва.

Примечания 

Выпускники Московского университета печати
Художники СССР
Художники России